Sagmühle heißen folgende geographische Objekte:

 Sagmühle (Adelmannsfelden), Ortsteil der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sagmühle (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sägmühle (Haßloch), Mühle in Haßloch, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Sagmühle (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Sägmühle (Neresheim), Ortsteil der Stadt Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sagmühle (Gemeinde Litschau), Ortsteil von Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Sagmühle (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sagmühle (Gemeinde Zell am Moos), Ort in Haslau bei Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Sägmühl
 Sägmühle